Världsmästerskap 1983 kan avse:

Formel 1-VM 1983
Roadracing-VM 1983
Världsmästerskapet i basket för damer 1983
Världsmästerskapen i friidrott 1983
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1983
Världsmästerskapen i konståkning 1983
Världsmästerskapen i landhockey för damer 1983
Världsmästerskapen i orientering 1983
Världsmästerskapen i skidflygning 1983
Världsmästerskapen i skidskytte 1983
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1983
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1983